Чемпіонат Австрії 1959/60 () — 49-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Двадцять другий титул чемпіона Австрії здобув Рапід.

Турнірна таблиця

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5/10 липня 1960

|}

Посилання 
 Чемпіонат Австрії 1959/60 на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії 1959/60 на rsssf 

1960
Австрія
Австрія